Amélie Villetard (1863-1889), une comédienne française ;
 Famille Villetard, ancienne famille originaire de l'Yonne.